JLTV steht für:
 
 Jewish Life Television, nordamerikanischer Fernsehsender
 Joint Light Tactical Vehicle, US-amerikanisches Entwicklungsprogramm für ein leichtes geschütztes Militärfahrzeug, siehe Oshkosh JLTV

Abkürzung